El término inglés Derrick tiene significados múltiples:

 Torre de armazón metálica, que soporta la maquinaria de perforación de un pozo de petróleo.
 Derrick, tipo de grúa usada en obras públicas.

En personas, Derrick puede hacer referencia a:

 Derrick Byars, jugador estadounidense de baloncesto.
 Derrick James, actor puertorriqueño y mexicano.
 Derrick, una serie policial alemana.
 Derrick Harriott, cantante y productor discográfico jamaicano.